Ulica Garbarska w Krakowie
 Ulica Garbarska w Warszawie

Garbarska